Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17 van 2019 was de 18e editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17, een CAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 17 jaar. Er namen acht landen deel aan dit toernooi dat van 14 april tot en met 28 april 2019 in Tanzania werd gespeeld. Kameroen werd winnaar van het toernooi. In de finale werd Guinee met verslagen na strafschoppen. Angola werd derde.

De uitslagen van Guinee werden na het toernooi ongedaan gemaakt. Het land heeft in de groepsfase van het toernooi niet-speelgerechtigde spelers opgesteld. 
Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2019, dat van 26 oktober tot en met 17 november 2019 in Brazilië wordt gespeeld. De vier beste landen van dit toernooi plaatsen zich. Dat waren Kameroen, Angola en Nigeria. Omdat Guinee uitgesloten werd van deelname nam Senegal die plek in.

Kwalificatie
Bij de kwalificatie werd rekening gehouden met de zones waarin het continent verdeeld is bij de voetbalbond.

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B
De resultaten van Guinee werden na het toernooi geschrapt. Aanvankelijk zou het land zich kwalificeren voor de knock-outfase.

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link
CAF – online
RSSSF

Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17
Voetbal in Tanzania
Voetbal in 2019
Sportevenement in Tanzania